Маа́н () — самая большая по территории мухафаза на юге Иордании.
 Административный центр — Маан.
 Площадь — , население —

География 
На юго-западе граничит с мухафазой Акаба, на северо-западе с мухафазами Эт-Тафила и Эль-Карак, на севере с мухафазой Амман, на востоке с Саудовской Аравией.

Административное деление 
Мухафаза разделена на 5 районов:

 Al-Husanyniyya
 Ash-Shibek
 Ayi
 Ma’an
 Wadi Musa

Примечания 

Мухафазы Иордании